Малоорловское сельское поселение — муниципальное образование в Мартыновском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Малоорловский.

Административное устройство 
В состав Малоорловского сельского поселения входят:
 хутор Малоорловский;
 хутор Денисов;
 хутор Долгий;
 посёлок Крутоярский;
 хутор Лесной;
 хутор Сальский Кагальник.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Мартыновского района